Il singolare dell'Ordina Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sjeng Schalken era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–4 Arnaud Clément.

Teste di serie

  Jiří Novák (quarti di finale)
  Paradorn Srichaphan (secondo turno)
  Sjeng Schalken (campioni)
  Martin Verkerk (primo turno)

  Sébastien Grosjean (secondo turno)
  Tommy Robredo (quarti di finale)
  Arnaud Clément (finale)
  José Acasuso (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 2003
ATP Tour 2003